Ізюмський Володимир Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України.

Див. також 

 Ізюмський полк — адміністративно-територіальна і військова одиниця Слобідської України.
 Ізюмський шлях — одне із відгалужень Муравського шляху.
 Ізюмський повіт — адміністративно-територіальна одиниця Харківської губернії з центром у місті Ізюм.
 Ізюмський район — район у південно-східній частині Харківської області.
 Ізюмський медичний коледж — комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації Харківської обласної ради.
 Ізюмський краєзнавчий музей — районний краєзнавчий музей, що знаходиться у місті Ізюм.
 Ізюмський приладобудівний завод — українське державне підприємство, що займається приладобудуванням і виробництвом оптичного скла.
 Ізюмський комбінат хлібопродуктів — підприємство з заготівлі та переробки зерна в Україні.
 Ізюмський тепловозоремонтний завод — завод з ремонту тепловозів.